Pteryx är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Matthews 1858. Pteryx ingår i familjen fjädervingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädervingar
Pteryx